– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich (2006, 2010), dwukrotna mistrzyni świata (2007, 2011), mistrzyni czterech kontynentów (2011), srebrna medalistka finału Grand Prix (2009), mistrzyni świata juniorów (2004), dwukrotna zwyciężczyni finału Junior Grand Prix (2001, 2003), trzykrotna mistrzyni Japonii (2004–2005, 2011). Zakończyła karierę amatorską w 2013 roku.

W 2002 roku podczas finału Junior Grand Prix jako pierwsza kobieta w historii wykonała poczwórnego salchowa.

Życie prywatne 
W kwietniu 2013 roku Andō urodziła córkę, której nadała imię Himawari co po japońsku oznacza słonecznik.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Nagoi
Urodzeni w 1987